Waehner oder Wähner ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Georg Wähner (1693–1762), deutscher Orientalist
 Franz Wähner (1856–1932), österreichischer Geologe und Paläontologe
 Herbert Wähner (* 1961), österreichischer Graveur und Münzdesigner
 Joerg Waehner (* 1962), deutscher Schriftsteller und Künstler
 Karin Waehner (1926–1999), deutsche Tänzerin, Choreografin und Tanzpädagogin
 Ronny Wähner (* 1975), deutscher Politiker (CDU)
 Trude Waehner (1900–1979), österreichische Malerin

Siehe auch:

 Weener
 Wehner
 Wehnert